Crozet (Ain), een gemeente in het Franse departement Ain
 Crozet (Virginia), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Virginia
 Crozeteilanden, een aantal archipels die horen bij de Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden
 Crozets (pasta), een soort Franse pasta
 Le Crozet, een gemeente in het Franse departement Loire
 Les Crozets, een gemeente in het Franse departement Jura